Dorenkamp steht für:

 Dorenkamp (Rheine), ein Stadtteil von Rheine in Nordrhein-Westfalen

Dorenkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Corinna Dorenkamp (* 1981), deutsche Synchronsprecherin